Sile – fiume del Veneto
Sile – fiume del Friuli-Venezia Giulia
Sile o Villa Sile – frazione del comune italiano di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone
Síle – forma irlandese del nome proprio di persona italiano Cecilia